Miejscowości w USA:
 Maple Ridge – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
Gminy w USA:
 Maple Ridge (ang. Maple Ridge Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alpena
 Maple Ridge (ang. Maple Ridge Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Delta
 Maple Ridge (ang. Maple Ridge Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Maple Ridge (ang. Maple Ridge Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Isanti
Miasta w Kanadzie:
 Maple Ridge (ang. Maple Ridge District Municipality) – miasto w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie.